Janua marioni är en ringmaskart som först beskrevs av Maurice Caullery och Mesnil 1897.  Janua marioni ingår i släktet Janua och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
marioni